A 30 959-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala
A 3-as főút Tornyosnémeti területén lépi át Magyarország és Szlovákia országhatárát, és ameddig a határellenőrzés érvényben volt a két ország között, addig monstre határellenőrző épület működött a határátkelőhely szlovák oldalán. Az épület és az ott elvezető útszakasz jelenleg is megvan, de a 3-as főút időközben új nyomvonalra került ezen a szakaszon, ahol határellenőrző pontot már nem építettek, a régi szakasz pedig a 3729-es útszámozást kapta.

A 30 959-es út a 3-as és a 3729-es utak szétágazásánál kiépült átkötő utak egyike [illetve tulajdonképpen a kereszteződésüknél, mert már a csomópont két oldalát összekötő felüljáró is 3729-esként számozódik]. A 3-asról ágazik le, annak 245,800-as kilométerszelvényénél, Budapest felől, és a 3729-es út körforgalmába torkollik. A 3-as itt északkelet felé halad, a 3729-es pedig a csomópont északnyugati oldalán indul, tehát itt még csak alig 300 méteren jár túl.

Az út teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 203 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

30959
30959